

Список муниципалитетов 

Мона (Mona) — остров, являющийся частью муниципалитета Маягуэс.

Примечания

Ссылки 
 CIA World Factbook - Puerto Rico 

 
Списки:Пуэрто-Рико